Исмаил Мамедов:  (1948—2016) — советский и азербайджанский худжожник.
  (род. 1950) — азербайджанский историк.
  (1918—2006) — советский и азербайджанский медик, педагог.
 Мамедов, Исмаил Орудж оглы (род. 1946) — советский и азербайджанский филолог.
  (род. 1983) — азербайджанский кинорежиссёр.
 Мамедов, Исмаил (род. 1976) — азербайджанский футболист.